Das Professional Players Tournament 1982 war ein professionelles Snookerturnier mit Einfluss auf die Weltrangliste der Saison 1982/83. Es wurde vom 11. bis zum 22. Oktober 1982 nach den International Open als zweites Weltranglistenturnier, das keine WM war, im Astra International Snooker Club im englischen Birmingham ausgetragen. Sieger wurde der Waliser Ray Reardon, der im Finale den Engländer Jimmy White mit 10:5 besiegte. Dessen Landsmann Willie Thorne spielte mit einem 135er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Da das Turnier keinen Sponsor hatte, hatte es lediglich einen 31.500 Pfund Sterling umfassenden Preisgeldtopf und damit einen Preisgeldtopf, der lediglich etwa ein Drittel soviel Preisgeld wie bei der letzten Weltmeisterschaft umfasste.

Turnierverlauf 
Da das Turnier ein aus 65 Spielern bestehendes Teilnehmerfeld umfasste, traten Chris Ross und der Amateur Jack Karnehm in einem Pre-qualifying gegeneinander an, wobei Ross durch eine kampflose Aufgabe seitens Karnehm siegte. Die restlichen 63 Teilnehmer sowie Chris Ross traten dann ab der Runde der letzten 64 im K.-o.-System gegeneinander an, wobei bis einschließlich zum Viertelfinale im Modus Best of 9 Frames und im Halbfinale sowie im Endspiel im Modus Best of 19 Frames gegeneinander gespielt wurde. Dabei spielten in der Runde der letzten 64 jeweils ein Spieler aus den Top 33, also die Spieler auf keinem geteilten Platz, gegen einen Spieler auf dem mehrfach geteilten 34. Weltranglistenplatz gegeneinander an.

Mit dem Waliser Ray Reardon, dem Nordiren Alex Higgins, dem Kanadier Cliff Thorburn und dem Engländer Steve Davis waren ursprünglich alle Spieler der Top vier der Weltrangliste vertreten, bis Davis sein Spiel kampflos aufgab.

Finale 
Der sechsfache Weltmeister Ray Reardon aus Wales hatte zum Ende der letzten Saison die Weltranglistenführung von Cliff Thorburn übernommen. Während des Turnieres hatte er mit Alex Higgins, Bill Werbeniuk und Eddie Charlton mehrere Topspieler besiegte, ehe er im Finale auf den Engländer Jimmy White traf. Auch White hatte mehrere Topspieler aus dem Turnier geworfen, er hatte unter anderem Dennis Taylor und Terry Griffiths besiegte, ehe er mit einem 10:4 über John Virgo ins Finale eingezogen war.

Nachdem White mit 0:2 in Führung gegangen war, glich Reardon mit einem 53-Break aus und ging dank eines 132er-Breaks in Führung. White gelang der direkte Ausgleich, doch Reardon ging anschließend mit 5:3 in Führung, ehe White auf 5:4 an ihn herankam. Mit einem 53er-Break stellte Reardon wieder den alten Abstand her, bevor White erneut verkürzte. Doch Reardon baute seine Führung uneinholbar aus und gewann den 15. Frame mit 60:52 und damit sowohl Match als auch Turnier.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden von sieben Spielern acht Century Breaks gespielt.

Einzelnachweise 

1982
Snookerveranstaltung 1982
Billardturnier in Birmingham